

Accezioni comuni 
 Osteria – esercizio pubblico di ristoro.

Geografia 
 Osteria – l'unica frazione di Serra de' Conti in provincia di Ancona

Pagine correlate 
 Osteria Nuova